Паньківський — українське прізвище.

 Паньківський Кость Федорович (15.04.1855—16.11.1915) — український громадський діяч, журналіст, видавець, економіст, один з піонерів галицької кооперації.
 Паньківський Кость (6.12.1897—20.01.1973) — український політичний діяч, публіцист, правник-адвокат, голова уряду УНР на вигнанні.
 Паньківський Северин Федорович (24.04.1872—10.01.1943) — український актор та театральний діяч з Галичини, учасник мандрівної трупи М. Л. Кропивницького, активний учасник створення українського театрального музею, актор театрів «Руська Бесіда» та «Березіль».
 Паньківський Степан (6.07.1899— березень 1919) — вістун Українських Січових Стрільців, який 1 листопада 1918 року встановив на львівській ратуші синьо-жовтий український прапор на знак повалення австрійської влади та проголошення Української держави на землях Східної Галичини та Буковини. Згодом поручник в УГА.
 Паньківський Федір Федорович (19 квітня 1878 — †?) — полковник Армії УНР.

Українські прізвища